Вер-ле-Шартр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на південний захід від Парижа, 65 км на північний захід від Орлеана, 8 км на південь від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 314 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 843,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вер-ле-Шартр на сайті французького Національного інституту географії
 Вер-ле-Шартр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вер-ле-Шартр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вер-ле-Шартр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вер-ле-Шартр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар